

Informatica 
 Saracen – videogioco

Musica 
 Saracen – gruppo musicale britannico

Sport 
 Saracens Football Club – squadra di rugby inglese
 Cheltenham Saracens F.C. – squadra di calcio inglese

Trasporti 
 HMS Saracen – nome di varie navi della Marina inglese
 Alvis Saracen – veicolo corazzato dell'Esercito inglese